

Sigle 
 Gross National Happiness  – Felicità Nazionale Lorda

Codici 
 gnh – codice ISO 639-3 della lingua lere